24-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 15 марта по 14 ноября 1962 года. Победителем турнира стал московский «Спартак».

Чемпионат проводился в два этапа.

По решению ленинградских спортивных организаций вместо «Адмиралтейца» допущена команда «Динамо» Ленинград.

Класс «А»

Финальный этап 
В итоговой таблице учитывались результаты первого этапа с командами своей группы.

За 1-12 места

За 13-22 места 

Лучший бомбардир — Михаил Мустыгин («Беларусь») — 17 голов в 26 матчах.

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1962 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 79 клубов в пяти зонах РСФСР и 32 клуба в двух зонах Союзных Республик определяли участников финалов (победители каждой зоны), а 39 клубов в трёх зонах УССР определили участников финальных турниров;
 на втором этапе участники финалов РСФСР и Союзных Республик определили победителей, а клубы УССР в финальных турнирах определили распределение мест.

Финал РСФСР (Краснодар). Итоговая таблица

Финал УССР за 1-6 места. Итоговая таблица

Финал Союзных республик. Итоговое положение команд

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildBall.ru
 Сезон 1962 года на football.lg.ua